Чвилёва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Чвилёва, Александра Акимовна (род. 1928) — советский учёный в области физики взрыва.
 Чвилёва, Галина Дмитриевна (род. 1944) — советская бегунья, спринтер.